Bis daß der Tod euch scheidet (Bis dass der Tod euch scheidet) ist der Titel von:
 Bis daß der Tod euch scheidet (1979), Liebesfilm aus der DDR von Heiner Carow
 Bis daß der Tod euch scheidet (1992, Spanien), spanischer Thriller von Eduardo Campoy
 Bis daß der Tod euch scheidet (1992, USA), US-amerikanischer Kriminalfilm von Charles Correll
 Polizeiruf 110: Bis dass der Tod euch scheidet, deutscher TV-Krimi von Elsa Kern, 2006
 Unter anderen Umständen: Bis dass der Tod euch scheidet, zweite Folge der Kriminalserie Unter anderen Umständen

Siehe auch:
 Bis dass der Tod uns scheidet